Wacek − zdrobnienie imienia Wacław

Osoby o tym nazwisku:
 Tomasz Wacek − polski piłkarz
 Rudolf Wacek − polski nauczyciel, propagator, działacz i dziennikarz sportowy, pisarz i publicysta

Inne:
 Marek i Wacek − polski duet fortepianowy